Pigeon d'argile peut faire référence à :
 Pigeon d'argile, film américain de Lane Slate et Tom Stern sorti en 1971 ;
 Pigeon d'argile, album de Kevin Parent sorti en 1995.